Todd Andrew McLellan (né le  à Melville, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un entraîneur de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques de joueur 

|1983-1984 || Blades de Saskatoon || LHOu ||50 ||8 ||14 ||22 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1984-1985 || Blades de Saskatoon || LHOu ||41 ||15 ||35 ||50 ||33 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1985-1986 || Blades de Saskatoon || LHOu ||27 ||9 ||10 ||19 ||13 ||13 ||9 ||3 ||12 ||8
|- 
|1986-1987 || Blades de Saskatoon || LHOu ||60 ||34 ||39 ||73 ||66 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|1987-1988 || Indians de Springfield || LAH ||70 ||18 ||26 ||44 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Islanders de New York || LNH ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 || Indians de Springfield || LAH ||37 ||7 ||19 ||26 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-

|5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Statistiques d'entraîneur 

| 1993-1994 || North Stars de Battlefords || LHJS || 68 || 35 || 22 || 11 || 0 || 
|-
| 1994-1995 || Broncos de Swift Current || LHou || 72 || 31 || 34 || 7 || 0 || 
|-
| 1995-1996 || Broncos de Swift Current || LHOu || 72 ||36 || 31 || 5 || 0 || 
|-
| 1996-1997 || Broncos de Swift Current || LHOu || 72 || 44 || 23 || 5 || 0 ||
|-
| 1997-1998 || Broncos de Swift Current || LHOu || 72 || 44 || 19 || 9 || 0 ||
|-
| 1998-1999 || Broncos de Swift Current || LHOu || 72 || 34 || 32 || 6 || 0 || 
|-
| 1999-2000 || Broncos de Swift Current || LHOu || 72 || 47 || 18 || 4 || 3 ||
|-
| 2000-2001 || Lumberjacks de Cleveland || LIH|| 82 || 43 || 32 || 0 || 7 || Éliminés au  tour
|-
| 2001-2002 || Aeros de Houston || LAH || 80 || 39 || 26 || 10|| 5 || Éliminés au  tour
|-
| 2002-2003 || Aeros de Houston || LAH || 80 || 47 || 23 || 7 || 3 || Remporte le championnat
|-
| 2003-2004 || Aeros de Houston || LAH || 80 || 28 || 34 || 14 || 4 || Éliminés 
|-
| 2004-2005 || Aeros de Houston || LAH || 80 || 40 || 28 || 0 || 12 || Éliminés au  tour
|-
| 2008-2009 || Sharks de San José || LNH || 82 || 53 || 18 || 0 || 11 ||  Éliminés au  tour
|-
| 2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 82 || 51 || 20 || 0 || 11 ||  Éliminés au  tour
|-
| 2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 82 || 48 || 25 || 0 || 9 ||  Éliminés au  tour
|-
| 2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 82 || 43 || 29 || 0 || 10 || Éliminés au  tour
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH || 48 || 25 || 16 || 0 || 7 ||  Éliminés au  tour
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 82 || 51 || 22 || 0 || 9 || Éliminés au  tour
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 82 || 40 || 33 || 0 || 9 || Non qualifiés
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 82 || 31 || 43 || 0 || 8 || Non qualifiés
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 55 || 47 || 26 || 0 || 9 ||  Éliminés au  tour
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 82 || 36 || 40 || 0 || 6 || Non qualifiés
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH || 20 || 9 || 10 || 0 || 1 || Congédié en cours de saison
|-
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles || LNH || 70 || 29 || 35 || 0 || 6 || Non qualifiés

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1967
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Indians de Springfield
Entraîneur des Sharks de San José
Entraîneur des Oilers d'Edmonton
Entraîneur des Kings de Los Angeles
Entraîneur des Aeros de Houston (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Melville (Saskatchewan)